Waschow steht für:

 Waschow (Lassan), einen Ortsteil der Stadt Lassan im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern
 Waschow (Wittendörp), einen Ortsteil der Gemeinde Wittendörp im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern
 Schlacht bei Waschow, 25. Mai 1200 Schlacht in Waschow  bei Wittendörp

Waschow ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Waschow (1874–1940), deutscher Opernsänger (Bariton)
 Kurt Waschow (1881–1956), deutscher Jurist und Richter am BGH
 Thea Waschow (vor 1920–nach 1923), Schauspielerin und Sängerin